Луиш Кампелу Жентил (, 9 апреля 1922, Форталеза — ?) — бразильский  и шахматный функционер.

Серебряный призер чемпионатов Бразилии 1951 и 1960 гг.

В 1957 и 1963 гг. представлял Бразилию в зональных турнирах.

С 1970 по 1976 гг. занимал пост президента Конфедерации шахмат Бразилии.

Сын — Луиш Жентил-мл. (род. в 1951 г.) также известный шахматист, в составе сборной Бразилии участник шахматной олимпиады 1980 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 (Жентилу-старшему ошибочно приписаны партии сына)

Шахматные функционеры